Panthera F9 — пятидверный бронеавтомобиль, разработанный арабской компанией Minerva Special Purpose Vehicles (MSPV) в 2017 году.

История 
Впервые был представлен на выставке  в 2017 году.
В 2018 году Турция приобрела у MSPV лицензию на производство бронеавтомобиля. В 2019 году автомобиль участвовал в выставке IDEX 2019 в Абу-Даби.

Операторы 
 
 
  Ливийская национальная армия

Боевое применение

Гражданская война в Ливии 
Поставленные ОАЭ, Panthera F9 принимали участие в Гражданской войне в Ливии, в составе формирований Халифы Хафтара.

Гражданская война в Сирии 
Panthera F9 применяются исламскими террористами против сирийских правительственных войск в ходе гражданской войны в Сирии.

Примечания 

Колёсные автомобили военного назначения
Автомобили, представленные в 2017 году